Mastacembelidae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Stekelalen 
 Chaudhuriidae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Stekelalen